Zanolo – cognome italiano
 Silvia Zanolo – ginnasta e cheerleader italiana